Tenisový turnaj ATP Estoril Open 2009 se konal ve dnech 3. - 10. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Estoril Open
 Estoril Open 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 

 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Portugal Open